Nasrullah Khan peut désigner : 
 Nasrullah Khan (1806-1860), émir de Boukhara de 1827 à 1860 ; 
 Nasrullah Khan (1874 ou 1875 - 1920), émir d'Afghanistan en  ; 
 Nasrullah Khan Khattak (1928-2009), politicien pakistanais.